Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es versenyszámát február 7-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a olasz Franco Nones nyerte meg. A Magyarországot képviselő Holéczy Tibor az 57., Holló Miklós az 59. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30